Die Nemzeti Bajnokság 2009/10, aus Sponsorengründen auch Soproni Liga genannt, war die 109. Spielzeit in der höchsten ungarischen Spielklasse im Fußball. Sie begann am 24. Juli 2009 mit dem Eröffnungsspiel zwischen Nyíregyháza Spartacus FC und Vasas Budapest (Endstand: 5:1) und endete am 29. Mai 2010. Als Meister ging Debreceni VSC ins Rennen, Aufsteiger waren Ferencváros Budapest und Lombard Pápa.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Letztplatzierten mussten absteigen.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Torschützenliste

Weblinks 
 Nemzeti Bajnokság 2009/10 auf kicker.de
 Ergebnisse und Tabelle wildstat.com

2009
Fußballsaison 2009/10